HMS Ulysses — название четырёх кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь героя греческой мифологии Улисса.

 HMS Ulysses (1779) — 44-пушечный корабль 5 ранга. Спущен на воду в 1779 году. Продан в 1816 году.
 HMS Ulysses — недолгое время это название носил эскадренный миноносец, спущенный 18 августа 1913 года. 30 сентября того же года переименован в HMS Lysander.
 HMS Ulysses (1917) — эскадренный миноносец модифицированного типа R. Спущен на воду в 1917 году. Затонул при столкновении в 1919 году.
 HMS Ulysses (R69) — эскадренный миноносец типа U. Спущен в 1943 году. В 1953 году переклассифицирован во фрегат. Продан на слом в 1979 году.

В искусстве 
Название «Улисс»  носит вымышленный лёгкий крейсер в  Алистера Маклина.

Литература